Ilya Shikshin est un joueur de go russe, plusieurs fois champion d'Europe.

Biographie

Titres

Liens externes 

Joueur de go russe